Ивнягово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области, в составе муниципального образования Сельское поселение Васильевское (до 29 ноября 2006 года входила в состав Марьинского сельского округа).

Население

География 
Ивнягово расположено примерно в 30 км (по шоссе) на северо-запад от Сергиева Посада, на водоразделе Вели и её правого притока Шеликовки, высота центра деревни над уровнем моря — 225 м.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Сергиево-Посадского муниципального района 
 Официальный сайт органов местного самоуправления сельского поселения Васильевское 

Населённые пункты Сергиево-Посадского района